Prachetas (Sanskrit ) bezeichnet in der indischen Mythologie:

 Prachetas (Prajapati), einer der 10 Prajapatis
 Prachetas (Sohn des Duryaman)
 Prachetas (Sohn des Durmada)
 Prachetasas, die 10 Söhne des Prachina-Barhis
 Beiname von Varuna (indische Gottheit)